Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2015 проводился с 20 по 25 января 2015 года в городе Абердин среди как мужских, так и женских юниорских команд.

В чемпионате принимало участие 9 юниорских мужских и 10 юниорских женских команд (кёрлингистам должно было быть на момент начала чемпионата не более 21 года).

Победители мужского и женского турниров получали право как юниорские сборные Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2015 в городе Таллин (Эстония).

Победителями мужского турнира стала (впервые) команда скипа Брюса Моуэта, победившая в финале команду скипа Кайла Уодделла. Бронзовые медали завоевала команда скипа Стюарта Тейлора.

Победителями женского турнира стала (во 2-й раз и 2-й раз подряд) команда скипа Джина Эйткен, победившая в финале команду скипа Amy MacDonald. Бронзовые медали завоевала команда скипа Ребекка Моррисон.

Мужчины

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Робин Брайдон ||  * ||3:11||10:3|| 3:7|| 4:7|| 8:1||10:3|| 9:7|| 4:7|| 4 || 4 ||5
|-
| 2||align=left|Кэмерон Брайс ||11:3||  * ||12:2|| 9:4|| 4:9|| 9:2|| 7:8|| 8:2|| 7:8|| 5 || 3 ||4
|-
| 3||align=left|Ross McIntyre ||3:10||2:12||  * ||2:11|| 5:8||4:10||1:10|| 8:5||7:13|| 1 || 7 ||9
|-
| 4||align=left|Cameron McNay || 7:3|| 4:9||11:2||  * || 5:8|| 8:6|| 5:8|| 2:9|| 2:8|| 3 || 5 ||7
|- bgcolor=#cfc
| 5||align=left|Брюс Моуэт    || 7:4|| 9:4|| 8:5|| 8:5||  * || 9:0|| 8:7||8:10|| 6:4|| 7 || 1 ||1
|-
| 6||align=left|Kerr Sands    || 1:8|| 2:9||10:4|| 6:8|| 0:9||  * || 5:7|| 5:9||4:11|| 1 || 7 ||8
|- bgcolor=#cfc
| 7||align=left|Стюарт Тейлор ||3:10|| 8:7||10:1|| 8:5|| 7:8|| 7:5||  * || 7:5|| 5:3|| 6 || 2 ||2
|-
| 8||align=left|Росс Уайт     || 7:9|| 2:8|| 5:8|| 9:2||10:8|| 9:5|| 5:7||  * || 5:7|| 3 || 5 ||6
|- bgcolor=#cfc
| 9||align=left|Кайл Уодделл  || 7:4|| 8:7||13:7|| 8:2|| 4:6||11:4|| 3:5|| 7:5||  * || 6 || 2 ||3
|}
  Проходят в плей-офф

 Плей-офф Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 24 января, 20:00Полуфинал. 25 января, 10:00Финал. 25 января, 14:30

 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Четвертьфинал. (1-я команда против 2-й) 24 января, 20:00

Полуфинал. 25 января, 10:00

Финал. 25 января, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Шотландии 2015

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в Шотландии в 2015 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Абердине
Январь 2015 года